La ferrovia Caltanissetta Xirbi-Gela-Siracusa è una linea ferroviaria gestita da RFI che utilizza tratte ferroviarie costruite in tempi diversi:
 il tratto da Caltanissetta Xirbi a Canicattì della ferrovia Caltanissetta Xirbi-Agrigento inaugurata tra il 1874 e il 1880;
 la linea Siracusa-Gela-Canicattì inaugurata tra il 1880 e il 1893.

Bibliografia 
 Rete Ferroviaria Italiana, Fascicolo Linea 159.

Altri progetti 

Caltanissetta Xirbi-Gela-Siracusa